|-
| (142401) 2002 SH23||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (142402) 2002 SH24||||27 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142403) 2002 SQ24||||28 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (142404) 2002 SX24||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142405) 2002 SQ25||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142406) 2002 SH26||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142407) 2002 SA27||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 142408 Требур (Trebur)||||30 вересня 2002||Требур||Міке Кретлов
|-
| (142409) 2002 SJ29||||28 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (142410) 2002 SA30||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142411) 2002 SC30||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142412) 2002 SO30||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142413) 2002 SR30||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142414) 2002 SS31||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142415) 2002 SD32||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142416) 2002 SF32||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142417) 2002 SX32||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142418) 2002 SN33||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142419) 2002 SC34||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142420) 2002 SQ34||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142421) 2002 SW35||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142422) 2002 SY35||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142423) 2002 SZ35||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142424) 2002 SC36||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142425) 2002 SQ37||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142426) 2002 SH39||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142427) 2002 SY39||||30 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142428) 2002 SH41||||30 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142429) 2002 SH43||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142430) 2002 SA44||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142431) 2002 SO44||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142432) 2002 SD45||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142433) 2002 SY45||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142434) 2002 SE46||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142435) 2002 SC47||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142436) 2002 SK48||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142437) 2002 SA49||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142438) 2002 ST50||||30 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142439) 2002 SW53||||21 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (142440) 2002 SM55||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142441) 2002 SQ55||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142442) 2002 SQ56||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142443) 2002 SW56||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142444) 2002 SL57||||30 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142445) 2002 SR58||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142446) 2002 SV58||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142447) 2002 ST59||||16 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142448) 2002 SS60||||16 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (142449) 2002 TB||2002 TB||1 жовтня 2002||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (142450) 2002 TV||2002 TV||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142451) 2002 TG1||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142452) 2002 TP1||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142453) 2002 TS1||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142454) 2002 TW1||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142455) 2002 TT2||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142456) 2002 TQ3||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142457) 2002 TX4||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142458) 2002 TZ5||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142459) 2002 TD6||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142460) 2002 TJ6||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142461) 2002 TD7||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142462) 2002 TT7||||1 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142463) 2002 TH8||||1 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142464) 2002 TC9||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142465) 2002 TJ9||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142466) 2002 TO9||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142467) 2002 TV9||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142468) 2002 TU11||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142469) 2002 TY11||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142470) 2002 TE13||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142471) 2002 TN13||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142472) 2002 TH14||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142473) 2002 TF15||||1 жовтня 2002||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (142474) 2002 TF17||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142475) 2002 TG17||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142476) 2002 TW17||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142477) 2002 TT19||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142478) 2002 TB20||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142479) 2002 TB21||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142480) 2002 TP21||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142481) 2002 TU22||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142482) 2002 TX22||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142483) 2002 TQ24||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142484) 2002 TY24||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142485) 2002 TJ25||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142486) 2002 TK25||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142487) 2002 TC27||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142488) 2002 TK27||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142489) 2002 TO28||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142490) 2002 TU28||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142491) 2002 TB29||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142492) 2002 TC29||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142493) 2002 TY29||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142494) 2002 TG30||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142495) 2002 TP30||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142496) 2002 TK31||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142497) 2002 TL31||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142498) 2002 TY31||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142499) 2002 TE32||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142500) 2002 TM32||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

142400